Ви́ктор Климе́нко — имя следующих персоналий:
* Клименко, Виктор Васильевич (род. 1935) — украинский психолог.
 Клименко, Виктор Иванович (1875—?) — генерал-майор, герой Первой мировой войны.
 Клименко, Виктор Саввич (род. 1942) — финский артист.
 Клименко, Виктор Яковлевич (род. 1949) — советский гимнаст, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР.